Brévillers ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Brévillers (Pas-de-Calais)
 Brévillers (Somme)

Siehe auch:
 Brevilliers